Nest steht für:
 Nest, in der Biologie ein von Tieren errichteter Bau
 in der Bergmannssprache ein begrenztes Mineralvorkommen
 Das Nest, ein Kinderbuch von Kenneth Oppel und Jon Klassen
 in Uhren-Manufakturen eine Abteilung (mit dem Nestvorsteher als Bereichsleiter)  
 im Militärwesen ein Versteck im Gefechtsraum, siehe Stellung (Militär)
 Nest Labs, ein Hersteller von Hausautomatisierungslösungen

 Nest (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Nest (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 deutscher Name von Unieście bei Koszalin in Polen

Nest ist der Name folgender Personen:
 Nest ferch Rhys († nach 1136), eine walisische Prinzessin
 Nest Bloet († 1224 oder 1225), eine walisische Adlige

Nest ist der Familienname folgender Personen:
 Loni Nest (1915–1990), deutsche Kinderdarstellerin
 Lothar Nest (* 1944), deutscher Judoka
 Tilo Nest (* 1960), deutscher Schauspieler
 Ursula Nest (1917–2007), deutsche Schauspielerin und ehemalige Kinderdarstellerin

NEST steht für:
 Near East School of Theology, kirchliche Hochschule in Beirut
 New and emerging science and technology, Instrument der Europäischen Union zur Forschungsfinanzierung
 Nuclear Emergency Support Team, Team aus bis zu 600 Wissenschaftern, Technikern und anderen Spezialisten des Energieministeriums der Vereinigten Staaten für nukleare Notfälle
 NEST (Software), zuvor: SYNOD, eine Simulationssoftware für Gepulste neuronale Netze, die von der NEST Initiative gewartet und weiterentwickelt wird

Siehe auch:
 Volles Nest

Abkürzung